«В винограднике» () — бегинаж, расположенный в бельгийском городе Брюгге. После исчезновения бегинок с 1927 года бегинаж используется в качестве женского монастыря Ордена св. Бенедикта. С 1998 года включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эрик-Эммануэль Шмитт в книге «Женщина в зеркале» пишет про Деву из Брюгге, которая стала бегинкой в бегинаже Тен-Вейнгарде.

Архитектура Бельгии
Всемирное наследие в Бельгии
Появились в XIII веке
Здания и сооружения Брюгге
Культовые сооружения Бельгии
Бегинажи